Gionta ist der Familienname folgender Personen:

 Brian Gionta (* 1979), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Salvatore Gionta (* 1930), italienischer Wasserballspieler
 Stephen Gionta (* 1983), US-amerikanischer Eishockeyspieler